ILEC est un sigle qui signifie :
 Dans le domaine de l'industrie de la grande consommation (alimentaire, cosmétiques, entretien…), « Ilec » est l'abréviation de « Institut de liaisons et d'études des industries de consommation », une association professionnelle française fondé en 1959 et régie par la loi de 1901 qui réunit plus de soixante-dix groupes industriels commercialisant des produits de marque de notoriété nationale et internationale.
 Sur le marché américain des services de télécommunications, « ILEC » est l'abréviation de « Incumbent Local Exchange Carrier », qui désigne un "opérateur de boucle locale" historique. 
 Dans le domaine de l'apprentissage des langues étrangères, « ILEC » est l'abréviation de « International Legal English Certificate », qui est un examen d’anglais juridique conçu par la prestigieuse université de Cambridge.

Abréviation
Sigle de 4 caractères